Commodore  kan syfta på:

 Commodore – en titel i  brittiska flottan, se flottiljamiral
Commodore – en amerikansk datortillverkare
Opel Commodore – en bilmodell tillverkad i Tyskland.
Holden Commodore – en bilmodell tillverkad i Australien.
Hudson Commodore – en bilmodell tillverkad i USA.

Personer
Mike Commodore (1979–), en kanadensisk ishockeyspelare.